Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Owernia
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Bretania
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Marie – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Sainte-Marie – parafia w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 Sainte-Marie – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Sainte-Marie – miasto na Martynice
 Sainte-Marie – miasto na Reunionie
 Sainte Marie – miasto na Madagaskarze

Zobacz też 
 Sainte-Marie-la-Mer (do 7 lutego 2017 Sainte-Marie) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Pireneje Wschodnie